OBEX é um protocolo de transferência que define objectos, dados e protocolo de comunicação que dois dispositivos podem usar para trocar tais dados e ou objectos. OBEX possibilita aplicações de funcionarem sob o protocolo do Bluetooth assim como do IrDa. IrDa Associação de dados via Infravermelho

Protocolos de rede
Bluetooth